Gateshead kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gateshead (del av en befolkad plats), New South Wales, Lake Macquarie Shire,

Storbritannien 

 Gateshead (grevskap), England, 
 Gateshead (grevskapshuvudort), England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar